Сен-Лора́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Вьерзон-2. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18219.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к югу от Парижа, в 80 км южнее Орлеана, в 22 км к северо-западу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 398 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 267 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 215 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 80,5 %, в 1999 году было 77,4 %). Из 215 активных работали 198 человек (107 мужчин и 91 женщина), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 52 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Лоран
 Бронзовый колокол (XVI век). Исторический памятник с 1943 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер